

Espanha 
Montserrat (montanha) — nas imediações de Barcelona
Virgem de Montserrat — imagem de Nossa Senhora conservada no Mosteiro homónimo
Mosteiro de Montserrat — mosteiro nas imediações de Barcelona
Monserrat (Valência) — município da Comunidade Valenciana

Bogotá, Colômbia 
Morro de Monserrate
Basílica do Senhor de Monserrate

Brasil 
Monte Serrat — em Santos
Mont'Serrat — bairro de Porto Alegre
Monte Serrat (Comendador Levy Gasparian) — bairro do estado do Rio de Janeiro
Mont Serrat (automóvel) — automóvel esportivo fabricado no Brasil

Portugal 
Monserrate (Viana do Castelo) — freguesia
Palácio de Monserrate — em Sintra

Outros países 
Monserrate (ilha) — colónia britânica no Caribe
Monserrat (Buenos Aires) — bairro da capital da Argentina
Monserrate (São Tomé) — aldeia de São Tomé e Príncipe
Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli — igreja de Roma
Monserrato —  comuna da Sardenha, Itália

Desambiguações de topônimos